Mulya Agung (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Mulya Agung (Banyuasin III), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing